Гаплогруппа K3 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Палеогенетика

Палеолит 
Эпиграветтская культура
 SATP __ Satsurblia (Area B) __ Цхалтубский муниципалитет, Имеретия, Грузия __ 11461-11225 calBCE (11415±50 BP, OxA-34632) __ М __ J1b* > J-FT34521 # K3.

Бронзовый век 
Куро-араксская культура
 ARM002.A0101; ARM003 __ Kaps __ Ширакская область, Армения __ 3356-3102 calBCE (4517±20 BP, KIA-44692) __ М __ G2b # K3 > K3a1.
 arm1 | G9_Armenia __ Kaps (Tomb 1; G9) — 3000–2800 BC (4942 BP) — K3 > K3a1.
 arm3 | G11_Armenia __ Kaps (Tomb 1; G11) — 3039-2864 calBCE (4383±28 BP) — K3 > K3a1.

Железный век 
Урарту (Этиуни)
 I16194 | 1829; 26 __ Pijut Archaeological Complex __ Техут, Лорийская область, Армения __ 800–550 BCE (2625±72 BP) __ М __ R1b1a1b1b (R-FGC14590) # K3.

Примечания

Публикации 
2016
 
2017
 
2019
 
2022

Ссылки 
 
 K3 — Haplogroup
 Ancient DNA: K3

K